bł. Alicja Le Clerc (1576–1622) – francuska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Kanoniczek Regularnych od NMP
 bł. Alicja Kotowska (1899–1939) – polska zmartwychwstanka, męczennica